Altura (Castro Marim), een plaats in de Portugese gemeente Castro Marim
Altura (Castellón), een gemeente in de Spaanse provincie Castellón
Altura (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota